Kill signifie en anglais « tuer ». Ce mot peut référer à :

Cinéma et télévision 
 Kill, la Forteresse des samouraïs, film japonais réalisé par Kihachi Okamoto sorti en 1968 ;
 Kill !, film de Romain Gary sorti en 1971, connu aussi sous le nom de Police Magnum ; 
 Kill Bill, un film d'action américain réalisé par Quentin Tarantino, sorti en salles en deux volets respectivement en 2003 et 2004 ;
 Kill la Kill, une série télévisée d'animation japonaise diffusée pour la première fois en 2013.

Musique 
 The Kill, une chanson du groupe Joy Division figurant sur la compilation Still sortie en 1981 ;
 Kill Kill Kill, premier EP du groupe punk rock américain Anti-Flag sorti en 1997 ;
 Kill, un album studio du groupe de brutal death metal américain Cannibal Corpse, sorti en 2006 ;
 The Kill, une chanson du groupe Thirty Seconds to Mars sortie en 2006 ;
 Kill Kill, premier EP de Lana Del Rey sorti en 2008 ;
 Kill, un album du groupe Electric Six, sorti en 2009 ;

 Natalia Kills, chanteuse et actrice britannique née en 1986 ;
 The Kills, groupe de rock anglo-américain formé par Alison Mosshart et Jamie Hince en 2000.

Informatique 
 kill, une des commandes Unix.

Sport 
 Kill, un terme de badminton.

Toponymie 
 Kill, une ville du comté de Kildare en République d'Irlande ;
 Le Cliff Kill Site, site archéologique américain, en Virginie.
 Kill signifie aussi « rivière » en néerlandais et se retrouve parfois dans les toponymes des Pays-Bas ou de Nouvelle-Néerlande.

Homonymie de titre